

Sigle 

Fans of X-Rated Entertainment (abrégé en F.O.X.E. ou FOXE) est une organisation pornographique américaine de fans.

Patronyme 

 Cyrinda Foxe (1952-2002), actrice, mannequin et publicitaire américaine ;
 Edward Foxe ou Fox (1496-1538), prélat anglais, évêque de Hereford ;
 John Foxe, ecclésiastique anglais.
 Fanne Foxe, une stripteaseuse argentine.

Toponyme 

 Bassin de Foxe et Péninsule de Foxe dans l'Arctique canadien.

Divers 
Le FOXE3 (pour Forkhead box protein E3) est une protéine de type Forkhead-Box avec un rôle de facteur de transcription.
Patronyme anglais